{{Ficha de álbum |
 nombre = Babie Leto |
 tipo = Álbum de estudio |
 grupo = Leningrad |
 lanzamiento = 28 de noviembre de 2006 |
 grabación = |
 estilo = Ska punk |
 duración = |
 discográfica = Gala Records |

  |
anterior = Hleb  (2005) |
posterior = Avrora  (2007)|}}Babie Leto'' (en ruso: 'Бабье лето') es un álbum del grupo Leningrad. Significa "Veranillo".

Listado de temas 

 "По пабам" - Po pabam - (Por Pabam)- 2:27 
 "Любовь" - Lyubov' - (Amor) - 2:32 
 "Карлсон" - Karlson - (Carlson) - 2:18 
 "Дача" - Dacha - (Cabaña) - 3:02
 "Губошлёп" - Pubochlyop - (Guboshlep) - 2:48 
 "Без мата" - Bez Mata - (No mata) - 2:17 
 "Высоко и низко" - Visoko y nizko - (Alta y baja) - 2:43
 "Никулин" - Nikulin - 2:46
 "Лайф из фак" - Layf iz fak - (La vida es una mierda) - 2:25
 "Когда есть деньги" - Kogda est' den'gy (Cuando no hay dinero) - 2:28 
 "В воду" - V Vody - (En el agua) - 2:19
 "Пару баб" - Paru Bab - (Un par de Báb) - 2:55
 "Внедорожник" - Vnedorozhnik - (Cruz) - 3:07
 "По-любому" - Po-Lyubomu - (Por-alguno) - 2:54
 "Женьщины" - Zhen'chini - 1:53
 "П и Х" - P i H - 3:15

Enlaces externos 
 Antiguo sitio oficial de Leningrad 
 Sitio oficial en Myspace

Álbumes de 2006
Álbumes de Leningrad